Maciej Januszewski (ur. 1 grudnia 1992 w Augustowie) – polski karateka.

Osiągnięcia 
Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w karate WKF.

Brązowy medalista z Mistrzostw Polski Karate Shotokan z 2009, 2010, a także Mistrz Świata Karate Shotokan w kumite indywidualnym Juniorów – 76 kg z 2010.

Wychowanek monieckiej Akademii Karate Katai, jego trenerem jest sensei Adam Skorupski, II DAN.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach. Student Politechniki Białostockiej na Wydziale Informatyki.

Sukcesy 
 Mistrz Świata Karate Shotokan - Rimini 2010 kumite Juniorów -76 kg
 Wicemistrz Świata Karate Shotokan - Rimini 2010, kata indywidualne Juniorów
 III miejsca na Mistrzostwach Polski Karate WKF - Białystok 2009, kumite indywidualne Juniorów Młodszych -75 kg
 III miejsce na Mistrzostwach Polski Karate WKF - Cieszyn 2010, kumite indywidualne Juniorów -75 kg
 II miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski AZS Karate WKF - Wrocław 2012, kumite indywidualne mężczyzn -75 kg

Ludzie sportu związani z Augustowem
Ludzie urodzeni w Augustowie
Ludzie związani z Mońkami
Polscy karatecy
Urodzeni w 1992